Il singolare del Città di Como Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Andreas Haider-Maurer era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato allo US Open.

Pablo Carreño Busta ha battuto in finale Dominic Thiem 6–2, 5–7, 6–0.

Teste di serie

  Pablo Carreño Busta (Campione)
  Jan Hájek (primo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (quarti di finale)
  Dušan Lajović (secondo turno)

  Steve Darcis (secondo turno)
  Pere Riba (Ritiro per malattia)
  Simon Greul (quarti di finale)
  Bastian Knittel (Primo turno, rtiiro)
  Dustin Brown (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Città di Como Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013